Béka peut désigner :
Béka, une localité du Burkina Faso
Béka-Zourma, une localité voisine de Béka au Burkina Faso
Béka, un duo de scénaristes de bande dessinée